Gravensteen  (in olandese, "rocca/fortezza dei conti") può riferirsi a:

 Gravensteen – castello della città belga di Gand
 Gravensteen – palazzo della città olandese di Leida